Mezen (Paridae) zijn een rijk gevarieerde familie in de orde van de zangvogels (Passeriformes) en de superfamilie Sylvioidea.

Kenmerken 
Het zijn kleine, gedrongen vogels met een relatief krachtige snavel. Mezen zijn beweeglijke vogels en handige klimmers tijdens het foerageren. De lichaamslengte varieert van 11 tot 22 cm.

Leefwijze
In hun voedselkeuze zijn ze zeer flexibel, ze pikken zowel insecten als zaden. Veel soorten leven in de buurt van menselijke bewoning en maken dankbaar gebruik van wat mensen daar aan voedsel – zoals pindastrengen en vetbollen – aanbieden. In de winter komen ze vaak voor in groepen, samen met andere mezensoorten of zelfs andere zangvogels.

Voortplanting
Ze broeden in holen en nestkasten, die ze inwendig met mos bekleden. De legsels zijn vaak omvangrijk. Ze worden 13 tot 14 dagen bebroed, waarna de jongen het nest verlaten na 17 tot 20 dagen.

Verspreiding en leefgebied
Deze kleine, acrobatische standvogels komen voor in Noord- en Midden-Amerika, Europa, Azië en Afrika. Mezen komen voornamelijk voor in bossen.

Taxonomie 
De discussie over de onderlinge fylogenetische relaties binnen deze familie is in volle gang. Volgens recente inzichten op basis van moleculair-genetische studies (DNA-onderzoek) is het aanvankelijk grote geslacht Parus onderverdeeld in Cyanistes (met onder andere de pimpelmees), Lophophanes (met onder andere de kuifmees), Periparus (met onder andere de zwarte mees) en Poecile (met onder andere de matkop).

De buidelmezen (Remizidae), staartmezen (Aegithalidae) en baardmezen (Panuridae) behoren tot afzonderlijke families binnen de superfamilie Sylvioidea. De familie-indeling volgt die van de IOC. 

De volgende geslachten zijn bij de familie ingedeeld:
 Baeolophus Cabanis, 1850
 Cephalopyrus Bonaparte, 1854
 Cyanistes Kaup, 1829
 Lophophanes Kaup, 1829
 Machlolophus Cabanis, 1850
 Melaniparus Bonaparte, 1850
 Melanochlora Lesson, 1839
 Pardaliparus Sélys-Longchamps, 1884
 Parus Linnaeus, 1758
 Periparus Sélys-Longchamps, 1884
 Poecile Kaup, 1829
 Pseudopodoces Zarudny & Loudon, 1902
 Sittiparus Sélys-Longchamps, 1884
 Sylviparus Burton, 1836

Zie ook
 Staartmezen (Aegithalidae)
 Buidelmezen (Remizidae)